|-
| (68901) 2002 JO100||||15 травня 2002||Обсерваторія Фаунтін-Гіллс||Обсерваторія Фаунтейн-Гіллс
|-
| (68902) 2002 JD101||||6 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68903) 2002 JG101||||6 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68904) 2002 JU103||||10 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68905) 2002 JZ104||||12 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68906) 2002 JO107||||13 травня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (68907) 2002 JV110||||11 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68908) 2002 JW117||||4 травня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (68909) 2002 JN119||||5 травня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (68910) 2002 JB120||||5 травня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (68911) 2002 JS120||||5 травня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (68912) 2002 JE122||||6 травня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (68913) 2002 JB129||||8 травня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (68914) 2002 JR132||||9 травня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (68915) 2002 KQ8||||30 травня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (68916) 2002 KV9||||16 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68917) 2002 KW9||||16 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68918) 2002 KZ9||||16 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68919) 2002 LL3||||3 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68920) 2002 LT3||||3 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68921) 2002 LQ6||||1 червня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (68922) 2002 LW12||||5 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68923) 2002 LV40||||10 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68924) 2002 LT47||||12 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68925) 2002 LP49||||8 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68926) 2002 ME3||||19 червня 2002||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (68927) 2002 NB28||||13 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68928) 2002 NG33||||13 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68929) 2002 OB4||||17 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68930) 2002 OD4||||17 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68931) 2002 OJ8||||18 липня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (68932) 2002 OB13||||18 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68933) 2002 OM20||||28 липня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (68934) 2002 PA15||||6 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (68935) 2002 PE32||||6 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (68936) 2002 PM46||||9 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68937) 2002 PQ49||||10 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68938) 2002 PU49||||10 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68939) 2002 PM102||||12 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68940) 2002 PB116||||13 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68941) 2002 PX124||||13 серпня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (68942) 2002 PY125||||14 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68943) 2002 PZ126||||14 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68944) 2002 PQ130||||15 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68945) 2002 PF132||||14 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68946) 2002 PX138||||11 серпня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| 68947 Брунофанк (Brunofunk)||||8 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||С. Генік
|-
| 68948 Майкоатс (Mikeoates)||||8 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||С. Генік
|-
| (68949) 2002 QN6||||19 серпня 2002||Обсерваторія Квістаберг||Астероїдний огляд Уппсала-DLR
|-
| (68950) 2002 QF15||||27 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68951) 2002 QH27||||28 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (68952) 2002 QC29||||29 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (68953) 2002 RS||2002 RS||3 вересня 2002||Нашвілл||Рой Клінґан
|-
| (68954) 2002 RB3||||4 вересня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (68955) 2002 RR12||||4 вересня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (68956) 2002 RD18||||4 вересня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (68957) 2002 RE25||||4 вересня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (68958) 2002 RT32||||4 вересня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (68959) 2002 RX45||||5 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68960) 2002 RE49||||5 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68961) 2002 RE50||||5 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68962) 2002 RC52||||5 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68963) 2002 RO63||||5 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68964) 2002 RV75||||5 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68965) 2002 RH88||||5 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68966) 2002 RA94||||5 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68967) 2002 RN95||||5 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68968) 2002 RS101||||5 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68969) 2002 RW101||||5 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68970) 2002 RK102||||5 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68971) 2002 RK104||||5 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68972) 2002 RJ106||||5 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68973) 2002 RW106||||5 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68974) 2002 RO107||||5 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68975) 2002 RU107||||5 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68976) 2002 RJ116||||6 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68977) 2002 RE127||||10 вересня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (68978) 2002 RN133||||10 вересня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (68979) 2002 RJ173||||13 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68980) 2002 RP181||||13 вересня 2002||Штаркенбурзька обсерваторія||Штаркенбурзька обсерваторія
|-
| (68981) 2002 SO27||||29 вересня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (68982) 2002 SR29||||28 вересня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (68983) 2002 SB40||||30 вересня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (68984) 2002 SF57||||30 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68985) 2002 TK10||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68986) 2002 TN28||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68987) 2002 TT32||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68988) 2002 TU34||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68989) 2002 TP39||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68990) 2002 TY44||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68991) 2002 TK45||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68992) 2002 TF54||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68993) 2002 TF72||||3 жовтня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (68994) 2002 TK91||||3 жовтня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (68995) 2002 TF112||||3 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68996) 2002 TN135||||4 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68997) 2002 TE136||||4 жовтня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (68998) 2002 TC157||||5 жовтня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (68999) 2002 TQ157||||5 жовтня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (69000) 2002 TL173||||4 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

Див. також 
 Список астероїдів

68900